Ökonomische Theorie steht für:
 Wirtschaftstheorie, einen Teilbereich der Volkswirtschaftslehre
 Ökonomische Theorie der Bürokratie
 Ökonomische Theorie der Politik
 Ökonomische Theorie der Demokratie